Репетиция:

 Репетиция — тренировка театрального или иного (например, музыкального) представления, как правило, без зрителей.
 «Репетиция» — французская драма 2001 года режиссёра Катрин Корсини.
 «Репетиция оркестра» — фильм Ф. Феллини
 Часы с репетицией — устаревшее разговорное название часов с боем.

 Репетиция — степень податливости фортепианной механики при быстром повторении звука одной и той же высоты. Различают простую и двойную репетицию. Механика с простой репетицией позволяет производить 6—8 ударов по одной и той же клавише (струне) в секунду, с двойной — около 12.
 Репетиция (музыкальный приём) — быстрое повторение одного и того же звука на клавишных и некоторых других инструментах